Christfreund ist der Name von

 Carl Christian Christfreund (1723–1801), auch: Karl Christian Christfreund, deutscher Offizier und Lehrer Goethes
 Rudolf Christfreund (?–?), deutscher Ingenieur und Architekt im 20. Jahrhundert, Leiter des Hochbauamtes der Stadt Hannover

 Walter Christfreund (1917–1994), deutscher Straßenbauingenieur und Direktor des Instituts für Stadtbauwesen und Straßenbau an der TU Dresden